Plaats in Indonesië
 Tamanbaru (Citangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Tamanbaru (Taktakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam